Лодочный мотор «Прибой» выпускался с 1968 года по конец 70-х годов одним из оборонных заводов СССР в качестве побочной мирной продукции. Конструктивно мотор копировал двухтактный подвесной мотор фирмы Johnson(США) выпуска 50-х годов, но материалы из которых был сделан мотор "Прибой",намного уступали по качеству западным, поэтому долгой и надёжной работой в отличие от оригинала он никогда не отличался.  

Мотор "Прибой" представлял собой двухтактный,двухцилиндровый двигатель рабочим объемом 123 см.куб. , который имел мощность 5 лошадиных сил(по советскому методу измерения - на валу двигателя, но не винта) и вес 19 кг(без бака). Топливо — смесь бензина и масла в пропорции 25:1

Даже по сегодняшним меркам это один из легчайших пяти сильных моторов в мире. Но здесь не надо забывать,что этот лёгкий вес был достигнут тем, что в моторе начисто отсутствовали подшипники качения, вместо них были использованы подшипники скольжения - бронзовые втулки. Зажигание было контактным и унифицированным с мотором «Нептун», что в дальнейшем позволяло пользователям самостоятельно заменять его на бесконтактное.

По внешнему виду он напоминал несколько уменьшенный в размерах широко известный лодочный мотор "Ветерок".

Журнал "Катера и яхты" писал о недостатках данного мотора ещё в 1969 году :

“Важны и технические параметры мотора. А здесь подвесной лодочный мотор «Прибой» уступает (к сожалению, иногда существенно) лучшим мировым моторам аналогичного класса. Если его удельный вес не вызывает особых возражений, то литровая мощность 40. л.с./л) значительно ниже, чем у моторов «Томос»(Югославия), «Кресчент» (Швеция) или «Цюндап» (ФРГ), для которых этот показатель равен 60—65 л. с./л. Удельный расход горючего (около 500 г/л. с. час против 300 у названных иностранных моторов) также чрезмерно высок; по-видимому, за прототип был выбран далеко не лучший образец с малоэкономичной дефлекторной системой продувки.» (Подвесной лодочный мотор «Прибой» - Г. А. Макаров, Э. Р.Чертулов, журнал «Катера и яхты»,1969 г 

.)

Под мотором «Прибой» лодка «Казанка» с одним человеком на борту развивала скорость 12 км/час, с тремя — 10 км/час. (Аналогичную скорость «Казанка» может развивать  например с современным мотором Suzuki DF2.5  в 2.5 л.с.)

Если продолжить мысль авторов статьи в журнале, то мотор "Прибой" не только сильно уступал западным образцам,но по литровой мощности он уступал и всем советским моторам, даже "Салюту". 

К врождённым порокам конструкции стоит отнести отсутствие сальников коленвала на двигателе — их роль исполняли бронзовые втулки, являющиеся одновременно подшипниками скольжения, даже при малейшем износе которых начинал происходить подсос воздуха в кривошипную камеру, что  учитывая принцип работы 2-х тактного двигателя приводило к проблемам с запуском и невозможности стабильной работы.

Выпускающийся одновременно  с "Прибоем " 8-ми сильный  мотор "Ветерок", был лишен практически всех вышеперечисленных недостатков "Прибоя" , и зарекомендовал себя достаточно надежным средством для передвижения по воде. Он был всего на 5 кг тяжелее,но зато имел на 3 л.с больше,и стал настоящим бестселлером в СССР, выпускавшимся до середины 90-х годов,в отличие от "Прибоя", который стал пользоваться неважной репутацией и все более падающим спросом, что и привело  к прекращению его выпуска в конце 70-х годов.

Но и у "Прибоя" даже сейчас немало поклонников, считающих,что данный мотор - чуть ли не лучший мотор, выпускавшийся промышленностью СССР, попросту недооцененный тогдашними водно-моторниками из-за отсутствия в те времена в продаже подходящих ему легких глиссирующих лодок.

Хотя если быть точными, данное  утверждение более чем спорно, ведь специально под мотор "Прибой" в СССР выпускались такие лодки как картоп "Онега" и разборная алюминиевая лодка "Романтика". Также надо помнить,что во времена СССР люди, лишенные разнообразия товаров в магазинах, самостоятельно изготавливали любые лодки на свой вкус и цвет из обычной фанеры ,стеклоткани и эпоксидного клея. 

К достоинствам мотора поклонники относят:
 Малый вес
 Компактность и неприхотливость к топливу и маслам
 Относительно качественная сборка моторов первых выпусков
 Смехотворная цена на вторичном рынке
К недостаткам мотора относятся:
 Комплектация мотора всего одним полускоростным винтом
 Очень высокий удельный расход топлива — около 500 грамм на 1 л.с. в час против 300 гр./л.с./ч. у аналогов.
 Сложности с запасными частями даже в годы производства ввиду малой унификации узлов.
 Отсутствие заднего хода в редукторе, впрочем, это недостаток почти всех маломощных моторов того времени, включая и «Ветерок»
 Ненадёжный и неудобный ручной стартёр с нижним расположением шнура.
 Сложный и плохо поддающийся регулировкам карбюратор, совмещенный с бензонасосом.
 Отсутствие встроенного бака.
 Удручающая ненадёжность и очень малый срок службы до ремонта, доказательством чего служит большое количество почти новых экземпляров сохранившихся по сараям до нашего времени.

Ссылки 
 Лодочный мотор «Прибой» 
 Инструкция по эксплуатации и ремонту мотора «Прибой» 

Лодочные моторы СССР